Het seizoen 2002/03 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de heren had EMHC en Laren als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de Hoofdklasse 2003/04. 

Leonidas, Helmond, Forward en GHBS degradeerden rechtstreeks naar de Eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

(*) Drie punten in mindering.

Hockey in 2002
Hockey in 2003
Overgangsklasse hockey